Подручна лига Републике Српске у фудбалу 1999/00. је било пето по реду такмичење Подручне лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Подручни савези Приједор,Бања Лука,Добој и Бијељина су водила ова такмичења.Прваци подручја су стицали право уласка у виши ранг,у Друга лига Републике Српске у фудбалу.

Побједници 
У Подручној лиги Приједор,лига је била подељена на двије групе.Након завршетка  лигашког дијела првенства,двије првопласиране екипе обе групе разигравале су за првака.У полуфиналу Омарска је била боља од Славена,док је Подгрмеч савладао екипу Карана. У  финалу Омарска је била боља у двије утакмице и постала првак лиге.Уједно се квалификовала за Другу лигу РС.

Подручна лига Приједор,група А - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Подручна лига Приједор,група Б 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Подручна лига Бања Лука

Подручна лига Добој

Подручна лига Бијељина

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Подручна лига Републике Српске у фудбалу

Спољашње везе
http://pfs-pd.org
http://www.fkomarska.com/?p=2723

Подручна лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 1999/00.